Weichberger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Weichberger (1843–1913), deutscher Maler
 Konrad Weichberger (1877–1948), deutscher Pädagoge und Autor
 Tobias Weichberger (1951–1998),  deutscher Maler 
Siehe auch:
 Weichenberg